Op Roland Garros 1977 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 25 mei tot en met zondag 5 juni 1977.

Algemeen

Samenvatting 
Titelhouders Ilana Kloss en Kim Warwick hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het Amerikaanse duo Mary Carillo en John McEnroe won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het koppel Florența Mihai en Iván Molina in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor zowel Carillo als McEnroe hun enige titel in het gemengd dubbelspel.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1977